Die Handball-Bundesliga 2008/09 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Toyota Handball-Bundesliga 2008/09) war die 31. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 43. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 2. September 2008 und endete mit dem letzten Spieltag am 6. Juni 2009.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2009. Aufsteiger zur neuen Saison waren der Stralsunder HV und der TSV Dormagen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 35. Mal statt.

Deutscher Meister 2009 wurde zum 15. Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel, der auch schon Herbstmeister gewesen war.

Aus der Bundesliga stiegen die HSG Nordhorn-Lingen und der TUSEM Essen – beide wegen Insolvenz – in die 2. Bundesliga und der Stralsunder HV wegen Lizenzentzug und Insolvenz in die Oberliga ab. Der HSG Nordhorn-Lingen wurden ferner am Saisonende wegen eines Lizenzverstoßes vier Punkte abgezogen.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 18.150 Toren (ø 59,3 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 0,3 Tore mehr als in der Saison 2007/08. Dabei gab es 177 Heimsiege, 21 Unentschieden und 108 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der HSV Hamburg am 34. Spieltag mit 43:16 gegen den Stralsunder HV. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 10. Spieltag die Mannschaft des THW Kiel mit 22:43 beim Stralsunder HV. Das torreichste Spiel fand am 14. Spieltag zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel statt und endete 40:42. Das waren 22 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: Frisch Auf Göppingen (1×), die SG Flensburg-Handewitt (1×), der SC Magdeburg (2×), der TBV Lemgo (3×) und der THW Kiel (27×). Torschützenkönig wurde mit 282/116 erzielten Toren Savas Karipidis von der MT Melsungen.

Den zum 35. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des THW Kiel.

Acht Deutsche Teams traten außerdem in europäischen Wettbewerben an, wobei sich der VfL Gummersbach den EHF-Pokal 2008/09 sicherte.

Zum Spieler der Saison wurde Thierry Omeyer von Managern und Geschäftsführern der Liga gewählt.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 *Der HSG Nordhorn wurden am Saisonende wegen eines Lizenzverstoßes vier Punkte abgezogen, woraus die angegebene Tabellenposition resultiert.
 **Der Stralsunder HV stieg in die Oberliga ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Da die HSG Nordhorn-Lingen und der TUSEM Essen – beide wegen Insolvenz – in die 2. Bundesliga und der Stralsunder HV wegen Lizenzentzugs und Insolvenz in die Oberliga abstiegen, war die Relegation ausgesetzt.

Torschützenliste

Strafenliste

Paradenliste

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2008/09 gewann die Mannschaft des THW Kiel. Sie besiegte im Finale am 10. Mai 2009 in der Color Line Arena in Hamburg vor 13.000 Zuschauer die Mannschaft des VfL Gummersbach mit 30:24 (15:12).

All-Star-Game

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Internetfernsehen der Handball-Bundesliga
 Statistiken der Handball-Bundesliga zur Saison 2008/09
 Bundesliga Männer 2008/09

2008
Handballsaison 2008/09